Geografie
 Legarda (Ávala), een gemeenschap in Ávala
 Legarda (Navarra), een gemeente in Navarra
 Legarda (hoofdplaats), de hoofdplaats van deze gemeente
 Legarda (Polen), een gemeente in Polen

 Personen
 Benito Legarda, (1853-1915), een Filipijnse politicus en zakenman
 Legarda (zanger), (1989-2019), een Colombiaanse zanger en componist
 Loren Legarda, (1960), een Filipijnse politicus en voormalig journalist